

Населені пункти та їхні частини
 Нова Весь-Мала — село в гміні Пашовіце Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Нова Весь-Мала — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства
 Нова Весь-Мала — село в гміні Левін-Бжеський Бжезького повіту Опольського воєводства
 Нова Весь-Мала — село в гміні Добре Място Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Нова Весь-Мала — село в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Нова Весь-Мала — частина села Ясенець у гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки